Magik:
 Magik (язык программирования)

См. также